Гвадалупе Буенависта има више значења:

 Гвадалупе Буенависта (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Буенависта (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Буенависта (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Гвадалупе Буенависта (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Буенависта, Ел Теколоте (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику